Holborn (wijk), een wijk in de Britse stad Londen
 Holborn (metrostation), een station van de metro van Londen
 Holborn (bedrijf), een Nederlands computermerk